Аликоновка или Алика́новка () — река в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае России. Правый приток реки Подкумок. Длина реки составляет 26 км, площадь водосбора — 118 км².

Долина реки — узкая, разрезает северный склон Скалистого хребта, носит глубокий, V-образный характер. Исток реки расположен на высоте около 2000 м.

Качество воды в 2008 году оценивалось III классом — «умеренно загрязнённая, ИЗВ = 1,441». Ширина водоохранной зоны, в соответствии с частью 4 статьи 65 Водного кодекса РФ, составляет 100 метров.

На реке Аликоновке находится региональный природно-рекреационный объект — Медовые водопады.

Галерея

Примечания 

Притоки Подкумка
Реки Малокарачаевского района
Реки Ставропольского края
География Кисловодска
Реки Предгорного района